(né en 1966), évêque libérien ;
 Bilall Fallah (né en 1986), réalisateur et scénariste belge ;
 Eugene Fallah Kparkar (1975-2016), homme politique libérien, député ;
  (1909–1982), homme d'affaires et conseiller iranien.

Voir aussi 
 Khazaneh Fallah, quartier du sud-ouest de Téhéran, capitale de l'Iran.